Paleczny ist der Familienname folgender Personen:

 Art Paleczny (1929–2020), kanadischer Politiker
 Piotr Paleczny (* 1946), polnischer Pianist